Постоянная Верде́ — скалярная физическая величина, характеризующая вращение плоскости поляризации света, распространяющегося в веществе вдоль линий магнитного поля, в которое помещено вещество. Представляет собой коэффициент пропорциональности  в уравнении, определяющем связь между углом поворота плоскости поляризации  , индукцией магнитного поля   и длиной пути света в среде  :

 

Значение постоянной Верде зависит от свойств вещества, длины волны и монохроматичности излучения, температуры.

Постоянная названа в честь французского физика Эмиля Верде.

См. также 
 Эффект Фарадея

Примечания 

Физические величины
Магнетизм